Orfila ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Orfila (* 1925), argentinischer Diplomat 
 Mathieu Orfila (1787–1853), französischer Chemiker und Forensiker spanischer Herkunft
 Rafael Orfila (* 1974), uruguayischer Fußballschiedsrichter